Каваньоло () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.

Население составляет 2340 человек (2008 г.), плотность населения составляет 195 чел./км². Занимает площадь 12 км². Почтовый индекс — 10020. Телефонный код — 011.

Покровителем коммуны почитается святой Евсевий (Sant’Eusebio), празднование 1 августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.cavagnolo.to.it/

Ссылки 
 http://www.comune.cavagnolo.to.it/ 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/